Kacha – sovrano indiano dell'Impero Gupta 
 Kacha – saggio della mitologia indiana 
 Kacha – centro abitato dell'Iran 
 Kacha – grafia alternativa di Kača, centro abitato della Crimea
 2760 Kacha – asteroide della fascia principale